Linea 12 – linea della metropolitana di Barcellona
Linea 12 – linea ferroviaria del Belgio
Linea 12 – linea della metropolitana di Madrid
Linea 12 – linea della metropolitana di Mosca
Linea 12 – linea della metropolitana di Parigi
Linea 12 – linea della metropolitana di Tokyo